Gorenje Polje (Dolenjske Toplice), een plaats in de Sloveense gemeente Dolenjske Toplice
 Gorenje Polje (Kanal ob Soči), een plaats in de Sloveense gemeente Kanal ob Soči